Черкасск — многозначный термин, название населённых пунктов.

Казахстан 
 Черкасск (быв. Черкасское) — село в Саркандском районе Алматинской области.

Россия 
 Черкасск — село в Тюхтетском районе Красноярского края.
 Черкасск — село в Колышлейском районе Пензенской области.
 Черкасск (до 1805 года) — бывшая столица донского казачества, ныне станица Старочеркасская в Аксайском районе Ростовской области.